Die First Division 1995/96 war die 57. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die Liga spielte in dieser Saison wieder mit 14 Mannschaften, die an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für den UEFA-Pokal und der Pokalfinalist für den Europacup der Pokalsieger. Der Fünfte spielte im Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1995
Fußballsaison 1995/96